Pallante puede referirse a:

 Maria Pallante, abogada de Estados Unidos;
 Pablo Pallante, futbolista de Uruguay;
 Pallante (islote), islote de Italia.